Мёлленбек () — немецкая фамилия и топоним.

Фамилия 
 Мёлленбек, Аня (Гюндлер, род. 1972) — немецкая легкоатлетка, метательница диска.
 Мёлленбек, Михаэль (1969—2022) — немецкий легкоатлет, метатель диска.

Топоним 
 Мёлленбек (Людвигслуст) — коммуна в Германии.
 Мёлленбек (Мекленбург-Штрелиц) — коммуна в Германии.